Совка амурская змеиная () — крупная ночная бабочка из семейства Erebidae. Представитель тропического рода. Редкий тропический вид, заходящий на территорию России самой северной частью ареала и представленный подвидом amurensis.

Описание 

Длина переднего крыла 45—48 мм. Размах крыльев 80—130 мм. Тело и крылья опушены густыми волосками. Передние крылья коричнево-буроого цвета с зеленоватым и фиолетовым отблеском, неясными зеленоватыми пятнами и двумя тонкими линиями. Вершина передних крыльев заострена. Задние крылья оранжево-жёлтые с чёрным крючковидным пятном и чёрной перевязью у внешнего края.

Особенности биологии 

В целом биология изучена недостаточно. В год развивается в 1 поколении. Лёт бабочек в июле—августе. Имаго могут быть встречены на деревьях с вытекающим бродящим соком. Откладка яиц и питание гусениц происходят на растениях Akebia qumata, Stauntonia hexaphylla, Osmanthus ilicifolius, Нандина домашняя и других. Гусеница окукливается в коконе из сплетенных листьев.

Ареал и места обитания 
Распространена на территории Китай, Япония, Индия. На территории России — Южное Приморье.

Обитает в широколиственных лесах.

Примечания 

Calpinae
Насекомые Азии
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1852 году